Турнирът Sangsom 6-red World Grand Prix, е професионален снукър турнир. Не него се играе с 6 червени и 6 цветни топки.

Първото издание на турнира е преведено през сезон 2008/09. 48-те играча, участващи в състезанието, са разделени в 8 групи. Първите четирима във всяка група продължават в елиминационната фаза.

Мачовете от турнира се играят в Montien Riverside Hotel, Бангкок, Тайланд.

Победители

Външни препратки 
 Sangsom-6-reds-snooker на Global Snooker 
 Sangsom-6-reds-snooker на Top-snooker 
 Chris Turner's Snooker Archive: 6-Red Snooker

Състезания по снукър
Снукър в Тайланд
Спорт в Банкок